Jadruž označuje několik částí obcí:
 Jadruž – část obce Stráž
 Horní Jadruž – část obce Chodský Újezd
 Dolní Jadruž – část obce Chodský Újezd